Feilzer ist der Familienname folgender Personen: 

 Horst Feilzer (1957–2009), deutscher Fußballspieler 
 Heinz Feilzer (1928–2022), deutscher Theologe und Pastor